Super Bowl LIV was de 54ste editie van de Super Bowl en de finale van het seizoen 2019 van de NFL. De finale ging tussen San Francisco 49ers en de Kansas City Chiefs.
De wedstrijd werd gewonnen door de Kansas City Chiefs die daardoor hun 2de Vince Lombardi trofee in ontvangst mochten nemen. 

Het eerste en tweede kwart was gelijk opgaand. In het derde kwart bouwde San Francisco een voorsprong van tien punten uit. Het vierde kwart werd ongemeen spannend. Na een paar fouten van San Francisco kwam Kansas City sterk terug in de wedstrijd. Kansas City scoorde nog 3 maal een touchdown en won zo uiteindelijk met 31–20.

Kwalificatievolgorde 
De teams die gekwalificeerd zijn voor de play-offs, zijn de twaalf teams die de meeste wins hebben behaald tijdens het normale seizoen. Onder deze twaalf teams is er ook onderscheid in sterkte. De vier beste teams spelen géén wedstrijd tijdens de Wildcard Round. De vier winnende teams van de Wildcard Round spelen dus tegen deze vier beste ploegen. 

De benaming van de rangschikking voor de play-offs noemt men "seeds."

Overzicht seeds

AFC - American Football Conference
#1 seed: Baltimore Ravens ==> Speelt niet in de Wild Card Round

#2 seed: Kansas City Chiefs ==> Speelt niet in de Wild Card Round

#3 seed: New England Patriots

#4 seed: Houston Texans

#5 seed: Buffalo Bills

#6 seed: Tennessee Titans

NFC - National Football Conference
#1 seed: San Francisco 49ers ==> Speelt niet in de Wild Card Round

#2 seed: Green Bay Packers ==> Speelt niet in de Wild Card Round

#3 seed: New Orleans Saints

#4 seed: Philadelphia Eagles

#5 seed: Seattle Seahawks

#6 seed: Minnesota Vikings

Wedstrijdschema 
Elk jaar is het schema dermate bepaald dat steeds dezelfde #seeds tegen elkaar spelen. Voor de play-offs voor Super Bowl 54 geeft dit:

Pro Bowl 
De Pro Bowl is een wedstrijd die gespeeld wordt met een selectie van AFC spelers tegen een selectie van de NFC spelers. Deze wedstrijd wordt gespeeld in het weekend tussen de Conference Championships en de Super Bowl.

Zie ook 
 Super Bowl

54
Sport in 2020
Super Bowl Y54